Claremont Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Claremont Hotel (Kalifornien), NRHP-Nr. 03000427
 Claremont Hotel (Maine), NRHP-Nr. 78000162